Orden und Ehrenzeichen bezeichnet

 Orden und Ehrenzeichen, verschiedene, oftmals von staatlichen Stellen vergebene Auszeichnungen für vorbildliches Verhalten
 Orden und Ehrenzeichen. Das Magazin für Freunde der Phaleristik, seit 1999 von der Deutschen Gesellschaft für Ordenskunde herausgegebene Zeitschrift
 Orden und Ehrenzeichen. Das Magazin für Sammler und Forscher, von 1999 bis 2005 vom Bund Deutscher Ordenssammler und der Deutschen Gesellschaft für Ordenskunde herausgegebene Zeitschrift